(in italiano Kong robot) è un robot, ispirato ai disegni del comandante Carl Nelson e dall'aspetto di King Kong, apparso nel film King Kong - Il gigante della foresta.

Differenti robot
Di Mechani-Kong esistono due versioni.

1º robot
Il primo appare in una delle prime scene, mentre cerca l'elemento X. Viene distrutto dalle radiazioni del vulcano.

2º robot
Il secondo compare nella prigione in cui stava Kong; lo cercò e combatté contro di lui.

Dopo che andò a Tokyo (per la fuga di Kong prigioniero), rapì la donna che Kong probabilmente amava, Susan Watson e combatté contro Kong, sulla Tokyo Tower.
Venne ucciso quando cadde dalla Tokyo Tower per colpa di King Kong.

Filmografia
King Kong, il gigante della foresta (1967)

Altre apparizioni
 Mechani-Kong appare nella serie animata King Kong.
 Dopo aver abbandonato il remake del film Il trionfo di King Kong, la Toho ha tentato di produrre un film chiamato Godzilla vs Mechani-Kong, ma il film fu abbandonato a favore di Godzilla vs. King Ghidorah.

Citazioni e riferimenti
 In Godzilla: The Series appare un mostro di chiamato Robot Yeti che è molto simile ad esso.
 Mechagodzilla è ispirato a Mechani-Kong.
 Ne Le tenebrose avventure di Billy e Mandy, nell'episodio "La battaglia dei giganti" Mandy ottiene un gigantesco robot simile a Mechani-Kong di nome Mecha-Gorillasaur.
 Nel videogioco picchiaduro War of the Monsters uno dei costumi di Congar è un gorilla meccanico, molto simile a Mechani-Kong.
 Nel livello finale di King Kong 2: Ikari no Megaton Punch, Kong deve affrontare numerosi robot marroni più grandi di lui simili a Mechani Kong.

Toho Kaiju
Personaggi di King Kong
Androidi e robot immaginari